Un sonnaille peut désigner :
 une cloche forgée ou formée de plaques de tôles soudées ou rivetées et attachée au petit bétail constituant un troupeau d'élevage (et qu'il ne faut pas confondre avec les clarines, de même utilisation, mais plus lourdes, en bronze ou laiton de fonderie) ;
 Sonnaille.